Atletas franceses e de seus departamentos e territórios ultramarinos competiram sob a bandeira da França em todas as edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna (inclusive os Jogos Olímpicos Intercalares de 1906), embora a participação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904 seja questionável (algumas fontes creditam a a participação do atleta Albert Coray como defendendo a bandeira dos Estados Unidos e não da França).

A França foi sede dos Jogos em 5 ocasiões e sediará pela 6ª vez em 2024:

 Jogos Olímpicos de Verão de 1900 em Paris
 Jogos Olímpicos de Inverno de 1924 em Chamonix
 Jogos Olímpicos de Verão de 1924 em Paris
 Jogos Olímpicos de Inverno de 1968 em Grenoble
 Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 em Albertville
 Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris

A França ganhou um total de 716 medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão, com a Esgrima e o Ciclismo aparecendo como os esportes mais medalhados. A França ainda ganhou 124 medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno, a maioria no Esqui alpino.

Vale ressaltar que os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram fundados pelo historiador francês Pierre de Coubertin.

Quadro de medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

Medalhas por Esportes de Inverno

Referências

Ligações externas 
 
 

França nos Jogos Olímpicos
Olimpiadas